Ikerasassuaq kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Prins Christian Sund, havskanal, Kujalleq, 
 Ikerasassuaq (havskanal i Grönland, Qaasuitsup), 

Robotskapade Grönlandförgreningar